Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Gréta Arn remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andreea Ehritt-Vanc et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2007)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2007
Tennis féminin en 2007
Sport au Portugal en 2007
Tennis en avril 2007